Верино — топоним:

Белоруссия 
 Верино — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Верино (озеро) — озеро в Городокском районе Витебской области в бассейне реки Оболь.

Россия 
 Верино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Верино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Верино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Верино — станция ДВЖД в пос. Переяславка, Хабаровский край.